Гргић (Гајица: Grgić) је хрватско и српско презиме.

Познати људи са овим именом су:

 Горан Гргић (1965–), хрватски глумац
 Златко Гргић (1931–1988), хрватски аниматор и редитељ цртаних филмова

Види још 
 Гргићи, насељено мјесто у Босни и Херцеговини

Хрватска презимена‎